Geoffrey de Mandeville est le nom de plusieurs personnalités importantes du Moyen Âge en Angleterre :

Geoffrey de Mandeville († v. 1100), baron anglo-normand sous le règne de Guillaume le Conquérant ;
Geoffrey de Mandeville († 1144),  comte d'Essex, célèbre pour être, selon la tradition, l'archétype du baron du règne anarchique d'Étienne d'Angleterre (il changea plusieurs fois de camp, selon où était son avantage et son profit), petit-fils du précédent ; 
Geoffrey de Mandeville († 1166),  d'Essex, fils aîné du précédent, il lui succéda et mourut sans descendance ;
Geoffrey de Mandeville de Marshwood, Devon, petit propriétaire terrien pendant le règne d'Henri I. Il est parfois confondu avec les autres, auxquels il n'est pas apparenté.

Voir aussi 

 Famille de Mandeville